Неон:

 Неон — химический элемент, газ
 Неон (рыба)
 Неон голубой
 Неон чёрный
 Неон зелёный
 Неон красный
 Неон фиолетовый
 Неон (имя)